Община Палилула
 Палилула (община, Белград)
 Палилула (община, Ниш)